Reichenstraße steht für:
 Reichenstraße (Bautzen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Innenstadt (Bautzen)
 Reichenstraße (Boizenburg/Elbe), siehe Liste der Baudenkmale in Boizenburg/Elbe
 Reichenstraße (Füssen), siehe Liste der Baudenkmäler in Füssen
 Reichenstraße (Gröningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gröningen
 Reichenstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg #Reichenstraße
 Hintere Reichenstraße (Bautzen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Innenstadt (Bautzen)
 Kleine Reichenstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altstadt

Siehe auch:

 Große Reichenstraße
 Reichengasse
 Reichsstraße
 Reichstraß